Видогощь — топоним в России.

Россия 
 Видогощь — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Видогощь — река, протекает в Новгородском районе Новгородской области.

Белоруссия 
 Видогощ () — прежнее название деревни Комсомолец в Минском районе Белоруссии.

См. также 
 Видогощи — деревня в Калининском районе Тверской области, Россия.